Qorlortukassak bezeichnet:
 Qorlortukassak (Fluss, Appat), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qorlortukassak (Fluss, Nuussuaq) (auch Qorlortorsuaq), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Qorlortukassak (Fluss, Qeqertarsuaq), Fluss im Distrikt Uummannaq, Grönland